Laives (Saône-et-Loire), een gemeente in het kanton Sennecey-le-Grand, arrondissement Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire, Bourgondië, Frankrijk
Laives (Zuid-Tirol) (Duits: Leifers), een gemeente in Zuid-Tirol, Trentino-Zuid-Tirol, Italië